Feriel Boushaki (Algiers, 11 mei 1986) een Algerijnse hedendaagse kunstenaar gespecialiseerd in plastische kunsten, representatie, dans, performance, scenografie en installatie.

Academici 
Boushaki werd geboren in 1986 in de stad Algiers, en na het voltooien van haar basisstudie in Algerije emigreerde ze naar Frankrijk.

Daarna studeerde ze kunst aan de École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy (ENSAPC) waar ze in 2010 het Diplôme National d'Arts Plastiques (DNAP) behaalde met een eervolle vermelding van de jury.

In 2011 volgde ze een vervolgopleiding als onderdeel van een uitwisseling binnen de afdeling Art/Action van de Haute École d'Art et de Design (HEAD) van Genève in Zwitserland.

Daarna vervolgde ze haar hogere studies aan de ENSAPC en behaalde in 2012 de Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) met de felicitaties van de jury.

Boushaki startte vervolgens een onderzoekscyclus in de jaren 2015 en 2016 in de structuur van het Fricciones-laboratorium gespecialiseerd in muziek, beeldende kunst, scenografie, representatiethema's en concertvorm, en dit op het terrein van de abdij van Royaumont in de regio van Viarmes.

Daarna volgde ze tussen 2018 en 2019 een tweejarige opleiding dans en landschapsarchitect aan de École nationale supérieure de paysage de Versailles (ENSP).

Vervolgens vervoegde ze de campus van de Paris 8 University Vincennes-Saint-Denis in de periode 2020 tot 2021 om het Artec Interuniversity Diploma (DIU) te behalen, onder leiding van Yves Citton en Grégory Chatonsky.

Carrière 
Deze kunstenaar beoefent performance en installatie, ze is ook een performer in dans en performance. Haar producties behandelen kwesties van het collectief, ontheemding en identiteiten. Ze organiseert en neemt deel aan onderzoeksprojecten.

Boushaki's artistieke activiteit als dans- en performanceartiest begon in 2010 met het Vice-versa-evenement in samenwerking met Ji Sook Bang in het Centre Pompidou in Parijs.

In 2013 organiseerde ze de presentatie getiteld Ma Visite Guidée in samenwerking met Xavier Le Roy en Fréderic Seguette in het Théâtre de la Cité internationale in Parijs, en ze presenteerde ook het stuk getiteld Mordre la Poussière in samenwerking met Grand Magasin in dezelfde structuur.

Les jeux Chorégraphiques georganiseerd in 2014 werden gepresenteerd door deze Algerijnse kunstenaar in samenwerking met Laurent Picaud en Rémi Héritier in het Théâtre de la Cité internationale.

Na een creatieve residentie tussen 2015 en 2016 in de bergen van Zuid-Korea, is haar praktijk ontwikkeld met speciale aandacht voor de noties van gewoonte en landschap, twee elementen waarrond beschavingen samenkomen.

In 2016 ontwierp ze de presentatie Carte blanche in samenwerking met Tino Sehgal in het Palais de Tokyo in Parijs.

In 2018 presenteerde Boushaki het artistieke stuk met de titel Herman Diephuis, Plus ou moins 20 pour beginner in het kader van het 20e Artdanthé-festival dat werd georganiseerd in het Théâtre de Vanves.

Referenties

Externe links 
 Officiële website
 Profiel op LinkedIn
 Profiel op Les Archives du spectacle
 Profiel op CNAP
 Profiel op Youtube
 Profiel op VIMEO

Algerijns persoon
Kunstschilder
Beeldhouwer
21e-eeuws kunstenaar
Algerijns kunstenaar